Nowdeh-e Khāleşeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nowdeh-e Khāleşeh (ort i Iran), Semnan, 
 Nowdeh, ort, Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar